Sakhyurta (en ) est un village de l'oblast d'Irkoutsk, en Russie. Sa population s'élevait à  habitants en 2017.

Notes et références 

Village dans l'oblast d'Irkoutsk